Néstor ima več pomenov:
nestor (splošno) je najstarejši oziroma navadno najvplivnejši med delavci na določenem področju, starosta
Nestorij je bil carigrajski patriarh in ustanovitelj verskega nauka, ki se po njem imenuje nestorijanstvo
 Nestor (ime)